BNC puede referirse a:

 Banque Nationale du Canada o Banco Nacional de Canadá.
 Banco Nacional de Crédito, establecido en Caracas, Venezuela.
 Bouncer o programa BNC (abreviación de bouncer) un funcionamiento de programa IRC como un proxy entre un cliente IRC y un tipo de servidor proxy redirigiendo a la computadora de la red.
 Conector BNC (abreviación de Bayonet Neill-Concelman) es un tipo de conector para uso con cable coaxial.